Niemcy:
 Herrstein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Herrstein – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Herrstein-Rhaunen – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Inne:
 Herrstein – zamek